Café Extrablatt steht für

 Café Extrablatt, der Name verschiedener Lokale, die der Münchner Journalist Michael Graeter von den 1970er bis zu den 1990er Jahren betrieb.
 Café extrablatt, der Name einer 1988 von Richard und Christoph Wefers in Emsdetten gegründeten Franchise-Restaurantkette.